

Geografia 
 Etim Ekpo – città della Repubblica Federale della Nigeria

Persone 
 Friday Etim – calciatore nigeriano, attaccante
 Margaret Etim – atleta nigeriana
 Nse Ikpe Etim – attrice nigeriana

Altro 
 ETIM – standard per il raggruppamento e la specificazione univoci di prodotti nel settore tecnico, dal tedesco ElektroTechnisches Informations Modell